Seznam dílů seriálu Království může být:
 Seznam dílů seriálu Království (1994) – seznam dílů dánského seriálu Království z let 1994–1997
 Seznam dílů seriálu Království (2013) – seznam dílů amerického seriálu Království z let 2013–2017